Гистондеацетилаза 8  () — фермент, кодируемый у человека геном  HDAC8 .

Функция 
Гистоны играют важнейшую роль в регуляции транскрипции, прогрессировании клеточного цикла и процессов развития. Ацетилирование/деацетилирование гистонов изменяет хромосомную структуру и влияет на доступ факторов транскрипции к ДНК. Белок, кодируемый этим геном относится к классу I в семействе гистондезацетилазы/acuc/Apha. Он обладает деятельностью гистондеацетилазы и подавляет транскрипцию, когда связан с промотором.

Гистондеацетилаза 8 участвует в морфогенезе черепа и метаболическом контроле над комплексом транскрипции /.

Клиническое значение 
HDAC8 был связан с некоторым числом болезненных состояний, в частности, с острым миелоидным лейкозом, а также связан с актиновым цитоскелетом в клетках гладких мышц. миРНК ориентированные на HDAC8 показали противораковые эффекты. Ингибирование индуцированного апоптоза посредством HDAC8 наблюдается при . Кроме того фермент HDAC8 участвует в патогенезе нейробластомы. Таким образом, существует интерес к разработке селективных ингибиторов на базе HDAC8.

Взаимодействия 
 .

См. также 
 Деацетилазы гистонов

Примечания

Литература

Ссылки 
 

КФ 3.5.1